Vícenice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Vícenice (okres Třebíč)
 Vícenice u Náměště nad Oslavou